Race Torquay 2020 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Race Torquay, która odbyła się 30 stycznia 2020 na liczącej 133 kilometrów trasie wokół australijskiego miasta Torquay. Wyścig kategorii 1.1 był częścią UCI Oceania Tour 2020.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

UCI Oceania Tour 2020
Kolarstwo w Australii